Lars Rabenius henviser til blandt andre:

 Lars Georg Rabenius (1771-1846) – svensk jurist
 Lars Rabenius (1879-1960) – svensk jurist